Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF-Resultate

1997 Mixed
Weltmeisterschaft 1997
Weltmeisterschaft 1997/Mixed